

Sigle 
 Central European University – università ungherese
 Centro Escolar University – università filippina
 Università di Cardenal Herrera

Codici 
 CEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Clemson-Oconee County, Clemson (Carolina del Sud), Stati Uniti d'America